Chapter One (álbum de Collage) - de 1994
Chapter One (álbum de Ella Henderson) - de 2014
United World Rebellion: Chapter One - segundo EP do grupo norte-americano de heavy metal Skid Row
Greatest Hits – Chapter One (álbum de Kelly Clarkson) - lançado em 2012
The Hits: Chapter One - dos Backstreet Boys

Desambiguação